

Liedjes
Wake Up (Arcade Fire), een lied van Arcade Fire 
Wake Up (Hilary Duff), een lied van Hilary Duff  
Wake Up (Living End), een lied van The Living End  
Wake Up (Rage Against), een lied van Rage Against the Machine  
Wake Up (Suicide Silence), een lied van Suicide Silence  
Wake Up (Alanis Morissette), een lied van Alanis Morissette 
Wake Up (Alicia Keys), een lied van Alicia Keys
Wake Up (Awolnation), een lied van Awolnation
Wake Up (Coheed), een lied van Coheed and Cambria
Wake Up (Damageplan), een lied van Damageplan
Wake Up (Daniel Sahuleka), een lied van Daniel Sahuleka
Wake Up (Eliot Vassamillet), een lied van Eliot Vassamillet
Wake Up (Emigrate), een lied van Emigrate
Wake Up (Fergie), een lied van Fergie
Wake Up (Funkadelic), een lied van Funkadelic
Wake Up (Hooverphonic), een lied van Hooverphonic
Wake Up (Korn), een lied van Korn
Wake Up (Mad Season), een lied van Mad Season
Wake Up (Neville Brothers), een lied van The Neville Brothers
Wake Up (Pennywise), een lied van Pennywise
Wake Up (Robots), een lied van Robots In Disguise
Wake Up (D.M.C.), een lied van Run-D.M.C.
Wake Up (Story), een lied van Story of the Year
Wake Up (Grace), een lied van Three Days Grace
Wake Up (Two Door), een lied van Two Door Cinema Club
Wake Up (XTC), een lied van XTC

Albums
Wake Up (John Legend), een album van John Legend
Wake Up (Shalamar), een album van Shalamar
Wake Up (Roy Ayers), een album van Roy Ayers

Anders
Wake Up (ER), een aflevering van ER
Wake Up (Teletubbies), een aflevering van Teletubbies
Wake Up (musical), een musical 
Wake Up (televisieprogramma), een Australische ontbijtshow
Wake Up (2019), Amerikaanse film 
Wake Up (2022), Amerikaanse film